

Het Heilig Bloed is de wijn van de heilige communie, die volgens de katholieke ritus tijdens de transsubstantiatie in bloed wordt omgezet.

Relieken
 Heilig Bloed, reliek van het bloed van Jezus
 Heilig Bloed (Brugge), de reliek van het Heilig Bloed uit Brugge
 Heilig Bloedwonder, Boxtel

Gebouwen 
 Heilige Bloedkapel, Brugge
 Heilig Bloedkapel (Boulogne-sur-Mer), Frankrijk
 Heilig Bloedkerk,  Bad Wilsnack, Duitsland

Processies 
 Heilig Bloedprocessie (Brugge)
 Heilig Bloedprocessie (Hoogstraten)
 Heilig-Bloedprocessie (Meigem)

Overig 
 Heilig Bloed (Suske en Wiske), een stripverhaal uit de Suske en Wiske-reeks